Saez puede referirse a:

 Sáez, apellido; 
 Damien Saez, cantante y compositor francés; o
 SAEZ, acrónimo del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.